Пресс:
 Пресс Йосиф Ісаакович (1881 – 1924) — віолончеліст.
 Пресс Ірина Натанівна (10 березня 1939, Харків - 21 лютого 2004, Москва) — радянська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка, світовий рекордсмен у бігу та п'ятиборстві. 
 Пресс Тамара Натанівна (10 травня 1937, Харків) — радянська легкоатлетка, яка спеціалізувалася в штовханні ядра й метанні диска, олімпійська чемпіонка, рекордсменка світу.

Топонім 

 Пресс — одна із вершин (3760 м) хребта Сентінел гірської системи Елсворт, Антарктида

Див. також 
 Прес
 М'язовий прес
 Франс Прес
 Ассошіейтед прес